Weidmannsruh bezeichnet:

 Weidmannsruh (Frauendorf), Wohnplatz in der Gemeinde Frauendorf, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Weidmannsruh (Lebusa), Wohnplatz in der Gemeinde Lebusa, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Weidmannsruh (Niedergörsdorf), Wohnplatz in der Gemeinde Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Waidmannsruh (Begriffsklärung)
 Weidmannsrast